

Astronomia 
 Kingston – cratere meteoritico di Marte

Aziende 
 Kingston Technology – produttore statunitense di hardware

Geografia 
 
 Kingston – capitale dell'Isola Norfolk
 Kingston – quartiere di Canberra, Territorio della capitale australiana
 Kingston – città della Tasmania
 Kingston SE – città dell'Australia Meridionale, capoluogo della Local Government Area chiamata Municipalità di Kingston
 Città di Kingston – Local government area del Victoria
 
 Kingston – comunità della contea di Queens, Isola del Principe Edoardo
 Kingston – villaggio della Nuova Scozia
 Kingston – città del Nuovo Brunswick
 Kingston – città dell'Ontario
 
 Kingston – capitale dello stato 
 
 Kingston – città collocata nell'isola meridionale
 
 Kingston – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Kingston – parrocchia civile del Devon
 Kingston – località dell'Isola di Wight
 Kingston – parrocchia civile del Kent
 Kingston – località del Lothian dell'est
 Kingston by Sea – parrocchia civile del West Sussex
 Kingston upon Hull – città dell'East Riding of Yorkshire
 Kingston upon Thames – borgo di Londra
 
 Kingston – città della contea di Bartow, Georgia
 Kingston – villaggio della contea di DeKalb, Illinois
 Kingston – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Kingston – borough della contea di Tuscola, Michigan
 Kingston – township della contea di Tuscola, Michigan
 Kingston – città della contea di Meeker, Minnesota
 Kingston – capoluogo della contea di Caldwell, Missouri
 Kingston – census-designated place della contea di Lander, Nevada
 Kingston – comune della contea di Rockingham, New Hampshire
 Kingston – census-designated place della contea di Middlesex, New Jersey
 Kingston – capoluogo della contea di Ulster, New York
 Kingston – census-designated place della contea di Sierra, Nuovo Messico
 Kingston – villaggio della contea di Ross, Ohio
 Kingston – città della contea di Marshall, Oklahoma
 Kingston – borough della contea di Luzerne, Pennsylvania
 Kingston – township della contea di Luzerne, Pennsylvania 
 Kingston – villaggio della contea di Washington, Rhode Island
 Kingston – capoluogo della contea di Roane, Tennessee
 Kingston – comunità non incorporata della contea di Hunt, Texas
 Kingston – città della contea di Piute, Utah
 Kingston – census-designated place della contea di Kitsap, Washington
 Kingston – villaggio della contea di Green Lake, Wisconsin
 Kingston – città della contea di Juneau, Wisconsin
 East Kingston – comune della contea di Rockingham. New Hampshire

Persone 
Alex Kingston – attrice britannica
Eddie Kingston – wrestler statunitense  
Jack Kingston – politico statunitense
Kofi Kingston – wrestler statunitense di origini ghanesi
Laryea Kingston – calciatore ghanese
Natalie Kingston – attrice statunitense
Richard Kingston – calciatore ghanese, fratello di Laryea
Sean Kingston – cantante giamaicano
Terry Kingston – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 irlandese
William Henry Giles Kingston – scrittore britannico

Televisione 
 Kingston – film per la televisione del 1976 diretto da Robert Day